

Geografia

Brasile
Crato – municipio brasiliano dello Stato del Ceará

Portogallo
Crato – municipio portoghese del distretto di Portalegre